Bystrý potok je jméno, které nese mnoho drobnějších vodních toků, mimo jiné:

 Bystrý potok (přítok Bystřice) – levostranný přítok Bystřice v okresech Trutnov a Jičín
 Bystrý potok (přítok Flájského potoka) – pravostranný přítok Flájského potoka v okresech Teplice a Most na státní hranici s Německem
 Bystrý potok (přítok Keprnického potoka) – pravostranný přítok Keprnického potoka v okrese Jeseník
 Bystrý potok (přítok Lomné) – pravostranný přítok Lomné v okresech Frýdek-Místek a Nový Jičín
 Bystrý potok (levý přítok Olše) – levostranný přítok Olše v okrese Frýdek-Místek v Třinci
 Bystrý potok (pravý přítok Olše) – pravostranný přítok Olše v okrese Frýdek-Místek na státní hranici s Polskem
 Bystrý potok (přítok Ostravice) – pravostranný přítok Ostravice v okrese Frýdek-Místek
 Bystrý potok (přítok Pstružného potoka) – levostranný přítok Pstružného potoka v okrese Havlíčkův Brod
 Bystrý potok (přítok Chotiny) – pravostranný přítok Chotiny na Slovensku v okrese Bánovce nad Bebravou
 Bystrý potok (přítok Mútňanky) – levostranný přítok Mútňanky na Slovensku v okrese Námestovo
 Bystrý potok (přítok Neresnice) – levostranný přítok Neresnice na Slovensku v okresech Banská Štiavnica a Zvolen
 Bystrý potok (přítok Ptavy) – pravostranný přítok Ptavy na Slovensku v okrese Humenné
 Bystrý potok (přítok Rimavy) – pravostranný přítok Rimavy na Slovensku v okrese Rimavská Sobota
 Bystrý potok (přítok Stružnice) – pravostranný přítok Stružnice na Slovensku v okrese Snina
 Bystrý potok (přítok Turce) – pravostranný přítok Turce na Slovensku v okrese Revúca
 Bystrý potok (přítok Váhu) – levostranný přítok Váhu na Slovensku v okrese Ružomberok